

Nom de famille 

 Alejandro Foxley (1939-), universitaire et homme politique chilien
 Barbara Foxley (1860-1958), universitaire britannique.

Toponyme 
 Foxley River, communauté du comté de Prince de l'Île-du-Prince-Édouard, Canada

Autres 
 Opération Foxley, projet d'assassinat d'Hitler

Patronyme anglais